PRC kan avse: 

 Folkrepubliken Kina
 Partido Republicano Conservador, spanskt politiskt parti
 SAB:Prc - SAB:s signum för litteratur om sjöfart